Os Músicos de Montreal (em francês I Musici de Montréal) é uma orquestra de câmara canadense. A orquestra é composta por quinze músicos e executa trabalhos barrocos e contemporâneos. O violoncelista Yuli Turovsky fundou e conduz a orquestra. A orquestra grava exclusivamente com a Chandos Recods of England e já gravou quarenta álbuns.

Ver também 
 Lista de orquestras

Orquestras do Canadá